Puede corresponder a:
 Antonio Fuentes, matador de toros español de principios del siglo XX.
 Antonio Fuentes, músico y empresario colombiano, fundador de la empresa discográfica Discos Fuentes. 
 Antonio Fuentes, pintor expresionista español (Tánger, 1905 - 1995).
 Antonio Fuentes, arquitecto español del siglo XVII.